MEJ Electronics (de l'acrònim en anglès de Mark-Eric Jones), empresa de maquinari col·laboradora d'Amstrad dels Estats Units
 Middle East Journal, revista acadèmica especialitzada en temes d'Orient Mitjà
 Mej també és l'abreviatura de la mejillonesita, mineral de la classe dels fosfats